

Astronomia
 9256 Tsukamoto – asteroide della fascia principale

Persone
 Hideki Tsukamoto – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Shin'ya Tsukamoto – regista, sceneggiatore, attore, montatore, direttore della fotografia, produttore cinematografico e scenografo giapponese
 Tsukamoto Akitake – geografo giapponese